Laser (licht), een apparaat dat een smalle maar sterke lichtbundel met bepaalde eigenschappen genereert
Laser (zeilboot), een zeilklasse
Laser (computermerk), een computermerk
Laser 3.14, een graffitikunstenaar
Lasers (album), een muziekalbum van Lupe Fiasco uit 2011